Сэр Джон Коудери Кендрю (; 24 марта 1917, Оксфорд, Англия — 23 августа 1997, Кембридж, Англия) — английский , специалист в области молекулярной биологии.

Член Лондонского королевского общества (1960), иностранный член Национальной академии наук США (1972).

Биография 

Джон Коудери Кендрю родился 24 марта 1917 года в городе Оксфорде.

Окончил Кембриджский университет (1939), в котором с 1946 года работал над полной расшифровкой строения белковых молекул методом рентгеноструктурного анализа.

В 1962 году он стал лауреатом Нобелевской премии по химии (совместно с Максом Фердинандом Перуцем).

В 1965 году за свой значительный вклад в науку учёный был награждён Королевской медалью Лондонского королевского общества.

В 1992 году подписал «Предупреждение человечеству».

Сэр Джон Коудери Кендрю умер 23 августа 1997 года в городе Кембридже.

Основные работы 
В 1957 году впервые определил пространственное расположение полипептидных цепей в молекуле белка миоглобина.

В 1959 году установил его детальное строение, подтвердив наличие в нём α-спиралей, предсказанных в 1951 году Лайнусом Полингом.

Основатель и главный редактор «».

Примечания

Литература 
 British biochemistry past and present, Camb., 1970.

Ссылки 
 Информация на Нобелевском сайте

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)
Учёные Кембриджского университета
Лауреаты Нобелевской премии по химии
Лауреаты Нобелевской премии из Великобритании
Награждённые Королевской медалью
Биологи XX века
Лауреаты премии Уильяма Проктера за научные достижения
Члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Национальной академии наук США
Члены Гейдельбергской академии наук
Подписавшие Предупреждение учёных мира человечеству
Президенты Британской научной ассоциации
Президенты Международного совета по науке
Генеральные секретари EMBO